Neuenkirchen eller Neukirchen er navnet på flere byer i tysktalende lande herunder:

 i Bayern:
 Neunkirchen am Brand, en købstad i Landkreis Forchheim i Regierungsbezirk Oberfranken
 Neunkirchen (Unterfranken), en kommune i Landkreis Miltenberg i Regierungsbezirk Unterfranken

 i Niedersachsen:
 Neuenkirchen, Cuxhaven, del af Samtgemeinde Hadeln, Cuxhaven
 Neuenkirchen, Diepholz, del af Samtgemeinde Schwaförden, Diepholz
 Neuenkirchen, Landkreis Osnabrück
 Neuenkirchen, Lüneburger Heide, Soltau-Fallingbostel
 Neuenkirchen, Stade, del af Samtgemeinde Lühe, Stade
 Neuenkirchen i Kreis Steinfurt i Regierungsbezirk Münster .
 Neuenkirchen-Vörden, Vechta
 Samtgemeinde Neuenkirchen

 i Mecklenburg-Vorpommern:
 Neuenkirchen, Anklam-Land, del af Amt Anklam-Land, Ostvorpommern
 Neuenkirchen, Landhagen, del af Amt Landhagen, Ostvorpommern
 Neuenkirchen, Mecklenburg-Strelitz, del af Amt Neverin, Mecklenburg-Strelitz
 Neuenkirchen, Rügen, del af Amt West-Rügen, Rügen

 i Nordrhein-Westfalen:
 Neuenkirchen, Westfalen, Steinfurt
 Neuenkirchen, del af byen Rietberg, Gütersloh
 Neunkirchen-Seelscheid

 i Saarland
 Landkreis Neunkirchen, et Landkreis i den østlige del af den tyske delstat Saarland

 i Slesvig-Holsten:
 Neuenkirchen, Dithmarschen, del af Amt Weddingstedt, Dithmarschen

Se også 
 Neukirchen